Барон Канлифф из Хэдли в графстве Суррей — наследственный титул в системе Пэрства Соединённого королевства. Он был создан 14 декабря 1914 года для Уолтера Канлиффа (1855—1920), управляющего Банком Англии с 1913 по 1918 год.

По состоянию на 2023 год носителем титула являлся его внук, Роджер Канлифф, 3-й барон (род. 1932), который стал преемником своего отца в 1963 году.

Бароны Канлифф (1914) 
 1914—1920: Уолтер Канлифф, 1-й барон Канлифф (3 декабря 1855 — 6 января 1920), сын Роджера Канлиффа (1824—1895);
 1920—1963: Рольф Канлифф, 2-й барон Канлифф (13 мая 1899 — 24 ноября 1963), старший сын предыдущего;
 1963 — настоящее время: Роджер Канлифф, 3-й барон Канлифф (род. 12 января 1932), старший сын предыдущего;
 Наследник титула: достопочтенный Генри Канлифф (род. 9 марта 1962), старший сын предыдущего;
 Наследник наследника: достопочтенный Люк Канлифф (род. 29 июня 1965), младший брат предыдущего.

Примечания

Источники 
 Debrett’s Peerage and Baronetage (1990 edition). / Editors: Kidd, Charles, Williamson, David. — : St Martin’s Press, 1990.
 Leigh Rayment’s Peerage Pages 
 thepeerage.com

Канлифф
Канлифф